Межзональный турнир по шахматам 1976 (Тбилиси) — третий женский межзональный турнир, этап цикла соревнований на первенство мира (1975—1977), проводился в 2 группах. 

Вторая группа играла с 29 ноября по 15 декабря 1976 в Тбилиси: 12 участниц из 7 стран — призёры зональных турниров ФИДЕ (1975/1976). 

Победительницей турнира стала Е. Фаталибекова — 7 очков. 2—3-е места разделили В. Козловская и М. Чибурданидзе — по 6½ очков.

Таблица

Литература 
 

Межзональные турниры
1976 год в шахматах
Спорт в Грузии в 1976 году
Ноябрь 1976 года
Декабрь 1976 года
Международные шахматные турниры в Грузии